Владимир Степанович Лосевский (?—?) — российский государственный деятель, тайный советник. Губернатор Акмолинской области. Член  ЗСОИРГО (1892)

Биография 
В службе с 1875 года. С 1891 по 1905 годы  управляющий Канцелярией Степного генерал-губернатора. В 1891 году входил в комиссию по встрече в Омске наследника Цесаревича Николая Александровича. На 1893 год статский советник. В 1896 году действительный статский советник. В 1905 году произведён в тайные советники.

С 1906 по 1910 годы был Губернатором Акмолинской области. В 1906 году назначен губернатором вместо убитого террористами ген.-майора Н.М.Литвинова. В 1909 году В.С.Лосевский встречал и сопровождал Великого князя Константина Константиновича при его приезде в Омск. С 1910 года в отставке.

Примечания

Источники 
 «Памятная книжка Акмолинской области на 1909 год» / [тип. Акм.обл.правл.]:1909 г. — 241 с.;
 ;
  Руководители Омской статистики
  Центр Азия

Губернаторы Акмолинской области
Тайные советники
Персоналии:Омск
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества